Yeadon – paese del West Yorkshire (Regno Unito)
 Yeadon – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)